Глинково — пригородная деревня в Калининском районе Тверской области. Относится к Никулинскому сельскому поселению.

Расположена южнее Твери, за Тверской объездной дорогой (автомагистраль «Москва — Санкт-Петербург»  ()), с запада проходит Старицкое шоссе (28К-0576 «Тверь—Ржев»).

В 1997 году — 27 хозяйств, 61 житель.

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)